Norway Chess 2013 — міжнародний шаховий турнір, що проходив з 7 по 18 травня 2013 року в місті Ставангер (Норвегія).

Категорія турніру — ХХІ (середній рейтинг — 2766,4).

Регламент турніру

Розклад змагань 

 Ігрові дні: 8-10, 12-15, 17-18 травня
 Вихідні дні:  11, 16 травня

Початок партій в 16-00 год, останній тур в 13-00 (час Київський)

Контроль часу 
 100 хвилин на 40 ходів, 50 хвилин на 20 наступних ходів, 15 хвилин до закінчення партії та додатково 30 секунд на  хід починаючи з першого.

Критерії розподілу місць  
 1. Коефіцієнт Зоннеберга-Бергера;
 2. Кількість виграних партій
 3. Кількість виграних партій чорними фігурами;

Призовий фонд 
Загальний призовий фонд – 272 000 Євро.
  100 000 євро
  60 000 євро
  євро
  євро
  євро
  євро 
  євро 
  євро 
  євро 
   5 000 євро

Призи розподіляються згідно з зайнятими місцями з урахуванням додаткових показників. У разі рівності всіх показників призи діляться порівну (крім першого місця).

Учасники 

жирним  —  місце в рейтингу станом на травень 2013 року

Бліц-турнір жеребкування  
Для визначення стартових номерів учасників, замість традиційного жеребкування був проведений бліц-турнір (контроль часу: 4 хвилини + 2 секунди на хід).

Підсумкова таблиця бліц-турніру 

Магнус Карлсен посів друге місце за рахунок більшої кількості зіграних партій чорними фігурами, Вішванатан Ананд посів третє місце, так як здобув дві перемоги чорними фігурами проти однієї перемоги чорними у Хікари Накамури.

Рух за турами

Турнірна таблиця

Підсумковий розподіл місць 
  Сергій Карякін - 6
  Магнус Карлсен - 5½
  Хікару Накамура - 5½
  Петро Свідлер - 5
  Левон Аронян - 5
  Вішванатан Ананд - 5
  Ван Хао - 4½
  Веселін Топалов - 4
  Теймур Раджабов - 3
  Йон Людвіг Хаммер - 1½

Посилання 
 Турнір на  ChessPro.ru  
 Norway Chess 2013 онлайн на chessdom.com  
 Norway Chess 2013 онлайн на whychess.org 
 Форум на ChessPro.ru  
 Рейтинг ФІДЕ (поточний)

Примітки 

Шахові турніри 2013
Ставангер (шаховий турнір)
Травень 2013